Пюто́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9 км на захід від Парижа, 4 км на південний схід від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 20080 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 44789,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі особистості 
У місті народилась:
 Варда Аль-Джазаїрія (1939—2012) — алжирсько-ліванською співачкою.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пюто на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен
Населені пункти, засновані 1148